Revalo steht für

 Revalo ModernRegular, eine Schriftart
 Revalo, international bekannte Schutzmarke des ehemaligen in Thüringen produzierenden Puppenherstellers Gebrüder Ohlhaver mit Sitz in Sonneberg